Thomas the Tank Engine – protagonista di Il trenino Thomas
 Thomas the Tank Engine – videogioco del 1990